Insulinde (Groningen), een voormalig fabriekspand
 Insulinde (Nederlands-Indië), een dichterlijke naam voor Nederlands-Indië
 Insulinde (politieke partij), opvolger van de Indische Partij in Nederlands-Indië
 Insulinde (schip, 1927), een zelfrichtende motorreddingsboot

Zie ook
 insuline